Heracleum hookerianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Robert Wight och George Arnott Walker Arnott. Heracleum hookerianum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
hookerianum